Флаг Городищенского района (Волгоградская область)
 Флаг Городищенского района (Пензенская область)